Bosznia-Hercegovina
Popovići falu Glamoč községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Popovići falu Ilijaš községben, a Szarajevói kantonban
Popovići falu Kalinovik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Popovići falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Popovići falu Benkovac községben, Zára megyében
Popovići falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Popovići Žumberački falu Szluin községben, Károlyváros megyében

 Montenegró
Popovići falu Bar községben

 Szerbia
Popovići falu Kraljevo községben, a Rašai körzetben
Popovići falu Sopot községben, a Belgrádi körzetben